Сен-Марсе́ль-лез-Анноне́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Северный Анноне. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07265.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1309 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 815 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 612 были экономически активными, 203 — неактивными (показатель активности — 75,1 %, в 1999 году было 73,2 %). Из 612 активных работали 565 человек (287 мужчин и 278 женщин), безработных было 47 (26 мужчин и 21 женщина). Среди 203 неактивных 62 человека были учениками или студентами, 93 — пенсионерами, 48 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Ардеш